Яро́цкая — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Яроцкая, Алиция Фёдоровна (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Яроцкая, Ирина Владиленовна (в замужестве — Гончарова; род. 1985) — украинская спортивная гимнастка, мастер спорта Украины международного класса.
 Яроцкая, Мария Каспаровна (1883—1970) — российская и советская актриса театра и кино.